Daedaleopsis — рід деревних грибів родини Polyporaceae. Назва вперше опублікована 1888 року.

Класифікація 
До роду Daedaleopsis відносять 21 видів:

Примітки

Джерела 
 Schröter, J. 1888. Kryptogamen-Flora von Schlesien. 3-1(4):385-512 - P.492

Роди грибів
Трутовикові
Деревні гриби